Landon pode ser:
Landon Liboiron
Landon Donovan
Michael Landon
Alf Landon
Château-Landon
Charles Paul Landon

Desambiguação